Een verkeersweg:
 N142 (België)
 N142 (Frankrijk)
 N142 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing